Подго́рное — село, административный центр Чаинского района Томской области. Административный центр Подгорнского сельского поселения.

География и климат 
Село расположено в месте впадения реки Икса в реку Чая (приток Оби). В 5 км выше по течению Иксы — Иксинская ГЭС (не действует).

В Подгорном климат холодно-умеренный. Количество осадков значительное, даже в засушливые месяцы. По классификации климатов Кёппена — влажный континентальный климат (индекс Dfb) с тёплым летом и равномерным увлажнением в течение года. По классификации Алисова — внутриконтинентальный климат умеренных широт.

Население

Инфраструктура 
Музей кулайской культуры (филиал Томского областного краеведческого музея им. Шатилова), картинная галерея (филиал Томского областного художественного музея).

Примечания

Ссылки 
 
 Фотоистория о селе Подгорное
 Село Подгорное

Населённые пункты Чаинского района
Районные центры Томской области